Білінчук — українське прізвище. Відомі носії:

 Білінчук Василь Дмитрович (1926—1952) — учасник збройних формувань ОУН-УПА, член Жаб'ївської СБ ОУН.
 Білінчук Дмитро Дмитрович (1919—1953) — сотенний сотні УПА ім. Богдана Хмельницького в курені «Перемога», референт СБ Косівського надрайонного проводу ОУНР.
 Білінчук Михайло Дмитрович (1922—2003) — політв'язень, учасник Норильского повстання.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем